Landesgrenze steht für:

 Politische Grenze
 die Siedlung Landesgrenze in Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch: